Velleda bezeichnet:

 eine germanische Seherin, siehe Veleda
 einen Asteroiden, siehe (126) Velleda
 ein Werk der Schriftstellerin Christiane Benedikte Naubert

Siehe auch:
 Weleda